Мартізе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 140 км на південний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 492 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1031,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мартізе на сайті французького Національного інституту географії
 Мартізе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Мартізе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр